La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf est une fable présente dans la littérature grecque et latine et adaptée à l'époque moderne :

 Horace, Satires, II, 3, 314-320 ;
 Phèdre, Fables, « La Grenouille et le Bœuf », I, 21 (sur wikisource) ;
 Babrius, « La Grenouille et le Bœuf » ;
 Jean de La Fontaine, Fables, « La Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf », I, 3 (sur wikisource).